Csukló néven az alábbiakat ismerjük:
Anatómiai csukló
Mechanikai csukló